Madness is het vierde studioalbum van de Amerikaanse punkband Sleeping With Sirens.

Nummers

Muziekalbum uit 2015
Muziekalbum uitgegeven door Epitaph Records